Клубков-Мосальский — русская составная фамилия.

 Клубковы-Мосальские — угасший русский княжеский род.

Персоналии 
 Клубков-Мосальский, Владимир Иванович Шаня (? — после 1616) — воевода и окольничий.
 
 Клубков-Мосальский, Пётр Владимирович (?—1634) — стольник и воевода.
 Клубков-Мосальский, Семён Васильевич (?—1661) — стольник и воевода.